Волдозеро — озеро на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,3 км², площадь водосборного бассейна — 24,2 км². Располагается на высоте 106,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на северо-западной стороне Волдозера вытекает протока, которая, протекая Кирасозеро, впадает в реку Онду, втекающую в Нижний Выг.

У юго-восточной оконечности располагается посёлок Волдозеро, через который проходит автодорога местного значения  («Подъезд к п. Волдозеро»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008333.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Онды
Озёра Сегежского района